Троскок у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи Катар одржано је 3. и 5. октобра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светске првакиње из Лондона 2017. одбранила је Јулимар Рохас из Венецуеле.

Земље учеснице 
Учествовало је 28 атлетичарки из 18 земаља.

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2019. 
Стање 26. септембар 2019.
{| class="wikitable" width=100%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2019.
|-
| Олимпијски рекорди
| Франсоаз Мбанго Етоне
| 
| 15,39
| Пекинг, Кина
| 17. август 2008.
|-
| Светски рекорд
| rowspan="2" | Инеса Кравец
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 15,50
| rowspan="2" | Гетеборг, Шведска
| rowspan="2" | 10. август 1995.
|-
| Рекорд светских првенстава
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Јулимар Рохас 
| 
| 15,41
| Андујар, Шпанија
| 6. септембар 2019.
|-
| Европски рекорд
| Инеса Кравец 
| 
| 15,50
| Гетеборг, Шведска
| 10. август 1995.
|-
| Северноамерички рекорд
| Јамиле Алдама 
| 
| 15,29
| Рим, Италија
| 11. јули 2003.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Јулимар Рохас 
| 
| 15,41
| Андујар, Шпанија
| 6. септембар 2019.
|-
| Афрички рекорд 
| Франсоаз Мбанго Етоне 
| 
| 15,39
| Пекинг, Кина
| 17. август 2008.
|-
| Азијски рекорд
| Олга Рипакова 
| 
| 15,25| Сплит, Хрватска
| 4. септембар 2010.
|-
| rowspan="2" | Океанијски рекорд| rowspan="2" | Никол Младенис 
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 14,14| Хобарт, Аустралија
| 9. март 2002.
|-
| Перт, Аустралија
| 7. децембар 2003.
|}

 Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбољих атлетичарки 2019. године је пре почетка светског првенства (27. септембра 2019) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2019.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 3. септембра 2019. године у 16:40 по локалном времену. У квалификацијама је учествовало 28 такмичарки подељене у две групе по 14. Квалификациона норма за финале износила је 14,30 метара (КВ), коју су испуниле 5 такмичарки, а 7 се пласирало према постигнутом резултату (кв''') ,,.

Финале 
Такмичење је одржано 5. септембра 2019. са почетком у 20:35 по локалном времену.,,.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019.
 Званични сајт World Athletics

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Троскок на Светском првенству у атлетици на отвореном